Dug-out (cricket)
 Dug-out (honkbal)
 Dug-out (voetbal)
 Dug-out (schuilplaats)